Сохо може да се отнася за:

 Сохо — квартал в Лондон, Обединено кралство;
 Сохо, изписвано също и СоХо — квартал в район Манхатън, Ню Йорк, САЩ;
 СОХО — космически проект на Европейската космическа агенция и НАСА за изучаване на Слънцето и др.